Зевой () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Зевой () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Зевой.
 Зевой () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Селашу-де-Сус.
 Зевой () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Штефенешть.